Emilio Bacchi foi contador, Presidente do Sindicont-SP Sindicato dos Contabilistas de São Paulo período 1961-62 ; Diretor da Companhia Antarctica Paulista; e considerado pioneiro da Contabilidade no Brasil pela ABRACICON - Academia Brasileira de Ciências Contábeis. Deisgnado Patrono pela Academia Paulista de Contabilidade

Homenagens
No bairro de Vila Dom Pedro I, em São Paulo, Capital, a Travessa Emilio Bacchi, Código de Endereçamento Postal 04270-015, homenageia o ilustre Contabilista

Contabilistas do estado de São Paulo